Кархуоя — топоним финского происхождения, образованный от слов карху (медведь) и оя (ручей)
 Кархуоя (приток Тенниёйоки) — река в Финляндии.
 Кархуоя (приток Тунтсайоки) — река в России.